Индепенденца има више значења:

 Индепенденца (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Индепенденца (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Индепенденца (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Индепенденца (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији
 Општина Индепенденца (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Индепенденца (Калараш), општина у округу Калараш у Румунији
 Општина Индепенденца (Констанца), општина у округу Констанца у Румунији